Här är en lista på antalet invånare i orter och kommuner i Montenegro vid folkräkningen 2011.

Referenser

Orter
 Lista